Лачеде́лли () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Лачеделли, Джулия (род. 1971) — итальянская кёрлингистка.
 Лачеделли, Мария-Грация (урожд. Константини, род. 1943) — итальянская кёрлингистка.
 Дзардини Лачеделли, Джулия (род. 2003) — итальянская кёрлингистка.
 Лачеделли, Лино (1924—2009) — итальянский альпинист.
 Лачеделли, Энн (в замуж. Уркхарт, род. 1949) — итальянская кёрлингистка.